Seznam armad z zaporedno številko 37.

Seznam 
 37. armada (Japonski imperij)
 37. armada (ZSSR)

 Zračne
 37. zračna armada (Ruska federacija)
 37. zračna armada (ZSSR)

Glej tudi